Alfred Znamierowski − polski dziennikarz, heraldyk i weksylolog
 Czesław Znamierowski − polski filozof, etyk i prawnik
 Jerzy Znamierowski − polski filozof, teozof i antropozof
 Juliusz Znamierowski – polski prozaik i scenarzysta telewizyjny